Сен-Жур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Сен-Жур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель